Rijbewijskeuring

 Filmkeuring

 Het keuren van de kwaliteit van producten, objecten en diensten, zoals:
 Vleeskeuring
 Autokeuring (zoals in Nederland de Algemene periodieke keuring)

Zie ook 
 Medische keuring (doorverwijspagina)